Stalew ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Jewgenjewitsch Stalew (* 1979), russischer Billardspieler
 Maxim Jewgenjewitsch Stalew (* 1975), russischer Billardspieler
 Stojan Stalew (* 1952), bulgarischer Jurist und Diplomat